Теносике (), официально Теноси́ке-де-Пино-Суа́рес ()  — город в Мексике, в штате Табаско, входит в состав муниципалитета Теносике и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tenosique происходит от майяского Ta-na-tsiic, что можно перевести как дом ткача, а Pino Suárez в честь родившегося здесь политика Хосе Мария Пино Суареса.

Поселение было основано в доиспанский период народом майя. В 1525 году испанские исследователи Кортес и летописец Берналь Диас утверждали, что побывали в поселении Сагоатеспан, что с языка науатль можно перевести как дом прядильщика, то же, что на языке майя — Теносике.

В 1540 году началась испанская колонизация и в Теносике поселились монахи францисканцы и доминиканцы, чтобы вести евангелизацию местного населения.

7 ноября 1879 году название было изменено на Теносике-де-Куаутемок со статусом вилья.

1 августа 1915 году поселение получает статус города и меняет название на Теносике-де-Пино-Суарес.

6 января 1947 году в город прибывает первый пассажирский поезд, и начинается железнодорожное сообщение со штатами Кампече и Юкатан.

Главной достопримечательностью города является ежегодный карнавал «Danza del Pochó Tenosique».

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Табаско